Six Feet Under har flere betydninger:

Six Feet Under (tv-serie) – en tv-serie
Six Feet Under (band) – et døds metal-band